Mistrovství světa v rallycrossu 2017 (2017 FIA World Rallycross Championship presented by Monster Energy) je čtvrtý ročník mistrovství světa v rallycrossu. Sezóna se skládala ze 12 závodů, probíhala od 1. dubna v Barceloně a skončila 12. listopadu na Killarney Motor Racing Complexu v Jihoafrickém Kapském Městě.

Kalendář 
Kalendář obsahuje 12 závodů, poslední závod v Argentině byl nahrazen závodem v Jihoafrické republice.Některé závody doprovázela série RX2, dřív RX Lites.

Týmy a jezdci

Supercar 

*Týmy se šedou barvou měli 1 vůz, nepočítali se jim body do poháru konstruktérů.

RX2 
 Všechny vozy RX2 sou vyrobeny firmou Avitas Motorsport ve spolupráci s Olsbergs MSE.

Výsledky a pořadí

Mistrovství světa jezdců 

aDeset bodů odečeteno za použití neregistrované pneumatiky ve třetí části kvalifikace.
b Deset bodů odečteno za utěsnění dalšího turbo po technické přejímce.
cDeset bodů odečteno pro utěsnění další turbo po technické přejímce. .
dDeset bodů odečteno pro použití třetího turbodmychadla v soutěži. 
e Patnáct bodů odečteno pro použití čtvrtého těsnění motoru.
f Pět bodů odečteno za třetí napomenutí v šampionátu.
g Deset bodů bylo odečteno od představení turbodmychadla pro těsnění po počátečním technickém přejímání.
h Patnáct bodů odečteno pro použití čtvrtého motoru v šampionátu.
i Deset bodů bylo odečteno pro použití nového turbo těsnění po počátečním technickém přejímání.
j Patnáct bodů odečteno za použití více než tří těsnění motoru v sezóně.
k TDeset bodů mistrovství odečtené za použití sedmého turbodmychadla v sezóně.

Mistrovství světa týmů

RX2

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Motoristické sporty v roce 2017
Rallycross